Anasztasziosz néven a következő személyeket keresheted:
 Anasztasziosz (antiokhiai pátriárka)
 I. Anasztasziosz bizánci császár
 II. Anasztasziosz bizánci császár
 Anasztasziosz (szerzetes)
 Anasztasziosz Szinaitész